Amolatar (district), een district in het noorden van Oeganda
 Amolatar (stad), een stad in het district Amolatar